Pipe (automerk), een historisch automerk
Pipe (volleybal), een aanvalstechniek bij het volleyballen
Pipe of sluisteken, een bepaald ASCII-teken
Pipe (Roussel), een kort werkje van componist Albert Roussel
 Justin Pipe, een Brits darter